Михаи́л Дегтярёв:
 Дегтярёв, Михаил Владимирович (род. 1981) — российский политик, губернатор Хабаровского края с 2020, депутат Государственной думы VI и VII созыва (2011–2020). 
 Дегтярёв, Михаил Георгиевич (род. 1943) — советский и украинский искусствовед.
 Дегтярёв, Михаил Иванович (1904—1966) — советский военачальник, генерал дивизии Народного Войска Польского.
 Дегтярёв, Михаил Николаевич (1915—1978) — советский военнослужащий, Герой Социалистического Труда.
 Дегтерёв, Михаил Парфентьевич (1831—1899) — русский купец-старообрядец 1-й гильдии, меценат, почётный гражданин Киева.